Andrei Andrejewitsch Markow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Andrejewitsch Markow (Mathematiker, 1856) (1856–1922), russischer Mathematiker
 Andrei Andrejewitsch Markow (Mathematiker, 1903) (1903–1979), russischer Mathematiker und Logiker